Натуральне число 349
 349 рік до нашої ери
 349 рік нашої ери